Адефарасин — фамилия. Известные носители:

 Адефарасин, Джозеф (1921—1989) — нигерийский юрист, деятель международного движения Красного креста. Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с 1977 по 1981 год.
 Адефарасин, Реми (род. 1948) — британский кинооператор.